Сан-Франсішку-Шавієр (, «святий Франциск Ксав'єр») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Франсішку-Шавієр (Бразилія)

Сан-Франсішку-Шавієр (Португалія)